Het WTA-tennistoernooi van Gold Coast (officieel Mondial Australian Women's Hardcourts) van 2007 vond plaats van 31 december 2006 tot en met 6 januari 2007 in de Australische plaats Gold Coast. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

De als tweede geplaatste Dinara Safina won haar vijfde WTA-titel van de als eerste geplaatste Martina Hingis in een spannende finale die twee uur en tien minuten duurde (6-3 3-6 7-5). Het was de derde keer dat de dames tegen elkaar speelden en de eerste keer dat Safina wist te winnen.

Bovendien won Safina samen met de Sloveense Katarina Srebotnik het dubbelspeltoernooi. In de finale versloegen ze Iveta Benešová en Galina Voskobojeva met 6-3 6-4.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Gold Coast
Gold Coast 2007